renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Canada

États-Unis

France 
 65e bataillon de chars de combat
 65e bataillon de chasseurs à pied
 65e bataillon de tirailleurs sénégalais

Irlande